Upper airway resistance syndrome – nome inglese col quale viene comunemente indicata la sindrome da aumentata resistenza delle vie aeree superiori
 Upper Atmosphere Research Satellite